Thomas Doughty désigne selon le contexte :
Thomas Doughty (explorateur), explorateur anglais (1545-1578)
Thomas Doughty (artiste), peintre américain (1793-1856)